Decas - другий збірник пісень американської рок-групи As I Lay Dying, який був випущений 4 листопада 2011 року.

Треклист 
 Paralyzed - 3:04
 From Shapeless to Breakable - 2:44
 Moving Forward - 3:42
 War Ensemble - 4:50
 Hellion - 0:44
 Electric Eye - 3:45
 Coffee Mug - 0:40
 Beneath the Encasing of Ashes - 3:57
 The Blinding of False Light - 4:18
 Wrath Upon Ourselves - 2:25
 Confined - 3:51
 Elegy - 4:20

Джерела 
 Decas  Allmusic
 Decas  last.fm

Альбоми As I Lay Dying
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми